Emmet peut désigner :

Patronyme 
 Katherine Emmet (1878-1960), actrice américaine

Toponyme 
 Emmet, une ville située dans l’Arkansas
 Emmet, une communauté située dans le Dakota du Nord
 Emmet, une communauté située dans le Dakota du Sud
 Emmet, un village situé dans le Nebraska